

Art 

 Dames, une nouvelle d’Anton Tchekhov parue en 1886 ;
 Dames, une comédie musicale américaine de 1934 ;
 Dame, un album de R&B du groupe américain Dame Four ;
 Dame, une chanson interprétée par le chanteur mexicain Luis Miguel.

Jeux et loisirs 
 Dames, le jeu de société ;
 La dame est la pièce la plus puissante des jeux d'échecs et des dames ;
 La dame est une figure de carte à jouer du jeu français ;
 Au jeu de go, les dame sont les intersections neutres subsistant à la fin de la partie.

Objets et outils 
 Une dame est un outil de paveur, encore appelé hie, demoiselle ou marquise ;
 Une dame ou demoiselle, en termes de fortification, est un obstacle massif, de forme cylindrique ou tronconique qui, posé sur le faîte d’une traverse, empêche que celle-ci ne serve de cheminement à l’assiégeant.

Patronyme 

 Edmond Dame (1893-1956), un lutteur français ;
 Ernest Damé (1845-1920), un sculpteur français ;
 Napoleon Dame (1913-2006), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Pierre Dame (1887-1940), un général de brigade français.

Religion 
 Les dames du Sacré-Cœur, appelées aussi sœurs du Sacré-Cœur, sont une congrégation catholique romaine.

Titre 
Par extension : titre que l’on donne par honneur aux femmes. Voir Madame.
 Une dame est une femme respectable par son éducation ou ses qualités et ayant souvent un haut rang dans la société (bourgeoisie) ;
 Dame est un titre honorifique, équivalent féminin de Sir, dans l'ordre de l'Empire britannique ;
 Dame « de... (localité) » était sous l'Ancien Régime l'équivalent au féminin de seigneur de... (en étant l'épouse/fille d'un seigneur). Celle qui possédait une seigneurie ;
 Titre de « dame... (noms) » était donné aux religieuses des abbayes et ainsi qu'aux chanoinesses ;
 une dame de compagnie, est une dame ou demoiselle placée auprès d'une autre dame ou demoiselle, pour lui tenir compagnie.

Toponymes 
Lac à la Dame, un plan d'eau traversé par la rivière à la Dame (versant de la rivière du Sault aux Cochons), coulant dans La Haute-Côte-Nord, MRC de La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada ;
Petit lac à la Dame, un plan d'eau à la tête de la rivière à la Dame (versant de la rivière du Sault aux Cochons), coulant dans La Haute-Côte-Nord, MRC de La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada ;
Rivière à la Dame, un affluent de la rivière du Sault aux Cochons, coulant dans La Haute-Côte-Nord, MRC de La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Voir aussi 

 Chemin des Dames
 , nom de plusieurs communes.
 , nom donné à Marie de Nazareth.
 
 
 Dame-jeanne, grande bonbonne.
Patronyme français
Patronyme hispanique